ZDL è un acronimo che sta per:

 Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik – giornale di dialettologia e linguistica
 Zentrale Datenstelle der Landesfinanzminister – autorità federale tedesca
 Zivildienstleistender, o Zivildienst – il servizio civile nazionale tedesco
 Zentrum für digitale Lexikographie der deutschen Sprache – centro per la lessicografia digitale della lingua tedesca